Killadelphia — другий відео альбом американської групи Lamb of God.

Трек-лист 
 Intro
 Laid to Rest
 On the Road
 Hourglass
 Goddamn!
 As the Palaces Burn
 Late to Denver
 Now You've Got Something to Die For
 I'm Not Willie!
 11th Hour
 Terror and Hubris in the House of Frank Pollard
 The Brandy and Randy Show
 Ruin
 Wine Soundcheck
 Omerta
 Death from Above
 Pariah
 We've Gone Completely Batty!
 The Faded Line
 English Coffee
 Bloodletting
 Adventures in the UK
 The Subtle Arts of Murder And Persuasion
 Glasgow
 Vigil
 Afterthoughts
 What I've Become
 Wrap-up
 Black Label
 Outro / Credits

Джерела 
 Killadelphia  allmusic

Альбоми Lamb of God